Desa Kunden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kunden (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,82), Jawa Tengah, 
 Desa Kunden (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar